Die 17. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde vom 23. Januar bis zum 4. Februar 2001 in Frankreich ausgetragen. Insgesamt traten 24 Mannschaften zunächst in Gruppen gegeneinander an. Danach folgten Ausscheidungsspiele mit Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale sowie Platzierungsspiele um die Plätze drei bis acht. Weltmeister 2001 wurde Frankreich nach einem 28:25-Sieg im Finale gegen Schweden.

Spielplan

Gruppenphase 
Die Vorrunde wurde vom 23. Januar bis zum 28. Januar 2001 ausgetragen. Die vier ersten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Gruppe A in Montpellier

Gruppe B in Nantes

Gruppe C in Besançon

Gruppe D in Dünkirchen

Finalrunde

Achtelfinale

Viertelfinale

Platzierungsspiele in Paris 

Die Verlierer der Viertelfinale traten in zwei Partien gegeneinander an. Die Gewinner der beiden Partien spielten am Tag darauf um Platz 5, die beiden Verlierer um Platz 7.

Halbfinale in Paris

Spiel um Platz 7 in Paris

Spiel um Platz 5 in Paris

Spiel um Platz 3 in Paris

Finale in Paris 

Die Halbzeitergebnisse sind in Klammern gesetzt. Im Falle einer Verlängerung sind dort des Weiteren die Spielstände nach Ende der regulären Spielzeit sowie nach Ende der 1. Verlängerung wiedergegeben.

Abschlussplatzierungen

Auszeichnungen

Statistiken

Torschützen 

FT – Feldtore; 7m – Siebenmeter;

Beste Torhüter

Aufgebote

Medaillengewinner

8. Platz: Deutschland 

Trainer: Heiner Brand

Weblinks 
 Statistik des IHF auf www.ihf.info (PDF; 26 kB)
 Ergebnisse der Handball-WM 2001

Einzelnachweise 

Manner 2001
Handballveranstaltung 2001
Weltmeisterschaft der Herren 2001